Auxy-Juranville - Bourges